Floresdikstaartspitsmuis
 Zwarte dikstaartspitsmuis